Matt Taylor (kanovaarder) (1970), Amerikaans slalomkanovaarder
 Matthew Taylor (componist) (1964), Brits componist
 Matthew Taylor (Amerikaans voetballer) (1981), Amerikaans voetballer
 Matthew Taylor (Brits voetballer) (1981), Engels voetballer
 Matt Taylor, Engels trainer en voormalig voetballer
 Matthew Taylor (cricketer) (1973), cricketer